La Temporada 1894 de la Liga Nacional fue la decimonovena temporada de la Liga Nacional.

Los Baltimore Orioles lograron su primer campeonato en la liga.

Estadísticas

Véase también 
 Liga Nacional
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1894
Estados Unidos en 1894
Deporte en 1894